Press Association steht für

 Amateur Press Association (APA), eine Gruppe nichtprofessioneller Autoren, die gemeinsam ein Fan-Magazin herausbringen
 PA Media (früher: Press Association), britische Multimedia-Nachrichtenagentur und Nachrichtenagentur des Vereinigten Königreichs und Irlands 
 Hollywood Foreign Press Association (HFPA), eine US-amerikanische Organisation von Filmjournalisten, Verleiher der Golden Globe Awards 
 South African Press Association (Sapa), ehemalige südafrikanische Nachrichtenagentur in Johannesburg
 Technical Image Press Association (TIPA), Branchenverband von Fotomagazinen mit Sitz in Madrid, Spanien

Siehe auch:

 Association Internationale de la Presse Sportive
 Association of American University Presses
 Associated Press